The Remix Album é a segunda coletânea de remixes do grupo alemão de eurodance Cascada.

Faixas

Disco 1  
 "Ready for Love" [Club Mix]
 "One More Night" [Dan Winter Remix]
 "Love Again" [Rob Mayth Remix]
 "Miracle" [Alex M Remix]
 "Can't Stop the Rain" [Club Mix]
 "Ready for Love" [Italo Brothers Remix]
 "One More Night" [Club Mix]
 "Love Again" [Club Mix]
 "Miracle" [U.S. Remix]
 "Can't Stop the Rain" [Mainfield Remix]
 "A Neverending Dream" [Ivan Fillini Remix]
 "Ready for Love" [Klubbingman Remix]
 "Wouldn't It Be Good" [Club Mix]

Disco 2  
 "Everytime We Touch" [Candlelight Ballad Mix]
 "Everytime We Touch" [Club Mix]
 "How Do You Do!" [Verano Remix]
 "A Neverending Dream" [the Real Booty Babes Remix]
 "Bad Boy" [Central Seven Remix]
 "Miracle" [Club Mix]
 "How Do You Do!" [Tune Up! Remix]
 "A Neverending Dream" [Club Mix]
 "Bad Boy" [Club Mix]
 "Everytime We Touch" [Rocco vs. Bass-T Remix]
 "How Do You Do! [Rob Mayth Remix]
 "A Neverending Dream" [DeEpforces Remix]

Álbuns de remisturas de 2006
Álbuns de Cascada
Álbuns duplos